Syncoeliidae är en familj av plattmaskar. Syncoeliidae ingår i ordningen Azygiida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Syncoeliidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Syncoeliidae